Михо́элс — еврейская фамилия.

 Михоэлс, Нина Соломоновна (1925—2014) — советский и израильский режиссёр, театральный педагог, доктор искусствоведения, дочь С. М. Михоэлса.
 Михоэлс, Соломон Михайлович (настоящая фамилия Во́вси; 1890—1948) — советский театральный актёр и режиссёр, педагог, общественный и политический деятель, народный артист СССР.